Balocchi e profumi – brano musicale omonimo
 Balocchi e profumi – film italiano del 1953
 Balocchi e profumi – film italiano del 1979